Лив — многозначный термин.

 Лив и Ливтрасир (сканд. Lif, LifÞrasir — «Жизнь» и «Пышущий жизнью») — в скандинавской мифологии человеческая пара, женщина и мужчина.
 ЛИВ - Российская инновационная компания, разрабатывающая оборудования для изготовления кабельный сборок и жгутов, для изделий специального назначения и промышленного применения.
 Лив  (польск. Liw) — сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Венгрувский повят Мазовецкого воеводства.
 Лив — село одноименной гмины в Польше, входит в состав Венгрувского повята Мазовецкого воеводства.
 Лив.52 (Liv.52) — средство, позиционируемое производителем в качестве «лечебно-профилактического» для применения при гепатитах, алкогольной болезни печени и для профилактики.
 Лив, Стефан (1980—2011) — шведский хоккейный вратарь.

См. также